Михаи́л Бори́сов:
 
 Борисов, Михаил Борисович (1949—2020) — советский и российский театральный режиссёр, театральный педагог, телеведущий.
 Борисов, Михаил Васильевич (род. 1916) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Борисов, Михаил Владимирович (1923—2012) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Борисов, Михаил Дмитриевич (1900—1987) — советский генерал-майор.
 
 Борисов, Михаил Константинович (1866—1942) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Борисов, Михаил Павлович (1924—1945) — Герой Советского Союза.
 Борисов, Михаил Семёнович (1904—1944) — гвардии полковник, Герой Советского Союза.